Hidalgo generalmente se refiere a un noble o a la nobleza no titulada. En Wikipedia hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Alberto Hidalgo Lobato (1897-1967), poeta y narrador peruano.
 Anne Hidalgo (n. 1959), política francesa.
 Bartolomé José Hidalgo (1788-1822), escritor nacido en Montevideo, en la Banda Oriental (en el actual territorio de Uruguay).
 Carla Hidalgo (n. 1973), presentadora de televisión, modelo y actriz española.
 Carlos Daniel Hidalgo Cadena (n. 1986), futbolista colombiano.
 Diego Hidalgo Durán (1886-1961), notario, político radical e intelectual español. Fue ministro de Guerra durante la Segunda República y encargado de sofocar la revolución de Asturias de 1934.
 Eduardo Abaroa Hidalgo (1838-1879), empresario y militar boliviano.
 Emilio Martín Hidalgo Conde (n. 1976), futbolista peruano.
 Ginamaría Hidalgo (1927-2004), cantante argentina cuyo registro era de soprano lírica ligera.
 Giovanni Hidalgo (n. 1963), percusionista puertorriqueño.
 Juan Hidalgo (1514 - ?), conquistador español.
 Juan Hidalgo de Polanco (1614-1685), compositor barroco español.
 Juan Hidalgo Codorniu (1927-2018), compositor vanguardista español.
 Manuel Hidalgo, militar argentino que murió combatiendo por la libertad de Chile.
 Manuel Hidalgo (n. 1953), periodista y escritor español.
 Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor, conocido simplemente como Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), iniciador de la Independencia de México.

Topónimos

Lugares 

 Punta del Hidalgo, localidad costera de la isla canaria de Tenerife (España).
 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, universidad pública en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán de Ocampo (México).
 Hidalgo, estación del metro de la Ciudad de México.

Divisiones administrativas en México 
 Estado de Hidalgo, entidad federativa.

Municipios 

 Hidalgo del Parral, municipio del estado de Chihuahua.
 Hidalgo, municipio del estado de Durango.
 Hidalgo, municipio del estado de Michoacán.
 Hidalgo, municipio del centro del estado de Nuevo León.
 Hidalgo, municipio del estado de Tamaulipas.
 Sabinas Hidalgo, municipio del norte del estado de Nuevo León.
 Villa Hidalgo, municipio del estado de Sonora.

Localidades en México 

 Ciudad Hidalgo, localidad del estado de Chiapas.
 Hidalgo del Parral, ciudad cabecera del municipio homónimo, en el estado de Chihuahua.
 Alcaldía Miguel Hidalgo, una de las divisiones administrativas de la Ciudad de México, Distrito Federal.
 Dolores Hidalgo, municipio del estado de Guanajuato.
 Ciudad Hidalgo, ciudad cabecera del municipio de Hidalgo, en el estado de Michoacán de Ocampo.
 Zamora de Hidalgo, ciudad cabecera del municipio de Zamora, en el estado de Michoacán de Ocampo.
 Zacatepec de Hidalgo, ciudad y municipio del sur del estado de Morelos.
 Poza Rica de Hidalgo, ciudad del norte del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Villa Hidalgo, localidad cabecera del municipio del mismo nombre, en el estado de Sonora.
 Coahuayana de Hidalgo, localidad cabecera del municipio Coahuayana, en el estado de Michoacán de Ocampo.

Divisiones administrativas en Estados Unidos 

 Hidalgo, condado del estado de Nuevo México.
 Hidalgo, condado del estado de Texas.

Localidades en Estados Unidos 

 Hidalgo, villa del condado de Jasper, en el estado de Illinois.
 Hidalgo, ciudad del condado homónimo, en el estado de Texas.

Películas 
 Hidalgo, película estadounidense de aventura de 2004 (su título en España fue Océanos de fuego).
 Hidalgo: La historia jamás contada, película mexicana de 2010, de Antonio Serrano.

Música 
 Hidalgo, banda chilena de rock progresivo.

Además 
 (944) Hidalgo, asteroide descubierto por el astrónomo alemán Walter Baade el 31 de octubre de 1920.
 Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848 por los gobiernos de México y Estados Unidos y ratificado el 30 de mayo de ese mismo año.